Roerich är ett tyskt efternamn och kan syfta på
 Nicholas Roerich, rysk konstnär med balttyskt ursprung.
 Svetoslav Roerich, rysk konstnär och son till Nicholas Roerich.
 George de Roerich, rysk tibetolog. 
 Helena Roerich, rysk författare och filosof.

Tyska efternamn